Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Steve Guy e David Lewis che hanno battuto in finale Russell Barlow e Gavin Pfitzner 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Morten Christensen /  Peter Wright (semifinali)
 Steve Guy /  David Lewis (Campioni)

 Johan Anderson /  Desmond Tyson (semifinali)
 David Adams /  Hitoshi Shirato (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1989